Die Muschelsucher steht für:

 Die Muschelsucher (Roman), Roman von Rosamunde Pilcher aus dem Jahr 1987